temblak – w medycynie do podwieszania i unieruchomienia zgiętej w łokciu chorej ręki
 temblak – rzemień przy broni białej